Toto je neúplný seznam katů řazených podle zemí působnosti.

Seznam 
Anglie:
 Thomas Derrick
 Richard Brandon
 John Ketch do 1686 
 Paskal Rose 1686 
 William Calcraft 1829–1874 
 William Marwood 1874–1883 
 James Berry 1884–1892 
 John Ellis 1901–1924 
 Henry Pierrepoint 1901–1910 
 Thomas Pierrepoint 1909–1946 
 Albert Pierrepoint 1932–1956 
 Harry Allen 1941–1964 
 Robert Leslie Stewart 1950–1964 
 Syd Dernley 1949–1954 
 Steve Wade 1941–1955 

České země a Československo
 Jan Mydlář (Praha)  
 Jan Václav Mydlář (Praha)
 Daniel Mydlář (Kostelec nad Černými lesy)
 Jan Zelinker (Praha)
 Jiří Cajšner (Kostelec n. Černými lesy) 17. století
 Jan Nedorost (Hradec Králové), zač. 17. století
 Jiří Gruber (Vysoké Mýto), 17. století
 Daniel Boháč (Kolín), 17. století
 Jiří Ledvina (Polička), 17. století
 Jan Ledvina (Pardubice), 17. století
 Jan Křtitel Piperger (Záhřeb, Praha, popravčí mistr Království českého), 19. století
 Leopold Wohlschlager (popravčí mistr Království českého, poté i Československa), 19.–20. století
 Karel Huss (Most, Cheb), 18.–19. století 
 Jan Pavel Huss (Most)
 Karel Illián Huss (Cheb)
 Alois Weiss (Praha-Pankrác), protektorátní kat v době druhé světové války
 Antonín Nimburský – (Písek 1750–1789, popravčí mistr Království českého) 
 Bartoloměj Kvíčala – (Plzeň, do roku 1700)
 Jošt – (Olomouc, 1517)
 Baltazar – (Olomouc, 1532)
 Matz - (Olomouc, 1535)
 Valentin Valten – (Olomouc, 1536)
 Grollarus – (Olomouc, 1562)
 Toman – (Olomouc, 1568)
 Merten Sperling – (Olomouc, 1577–1592)
 Jiří Pečínka (Pezinka) – (Olomouc, 1651)
 Eliáš Wildner – (Olomouc, 1656)
 Zachariáš Heyland – (Olomouc, 1675–1677)
 Kristián Windt – (Olomouc, 1684–1697, zemřel 1716)
 Jan Michal Pietsch – (Olomouc, 1696–1709)
 Jan Melichar Pietsch – (Olomouc, 1709–1736)
 Jan Kašpar Pietsch – (Olomouc, 1736–1743)
 František Ignác Pietsch – (Olomouc, 1743–1751)
 Ferdinand Reitknecht – (Olomouc, 1751–1764)
 Ignác Pohl – (Olomouc, 1764)
 Karel Josef Grimm – (Olomouc, 1764–1770)
 Ferdinand Grimm – (Olomouc, 1770–1788)
 Ignác Wildner – (Olomouc, 1778–1812)
 František Jan Hořínek vulgo Birko – (Olomouc, 1814–1817)
 Antonín Hořínek – (Olomouc, 1817–1860)
 Jíra – (Tábor, do roku 1610)
 Jiří Křižanovský – (Kolín, 1564–1599)
 Václav Samson – (Hradec Králové, do roku 1610)
 Jan Pštross – (Hradec Králové, do roku 1613)
 Jiří Pranger – (Čáslav, 1613–1633)
 Matěj Žižka – (Nový Bydžov, 1689)
 Daniel Nezhyba – (Benešov, 1639)
 František Polák – (Slaný, do roku 1702, Staré Město pražské, do roku 1706)
 Wolf Sokol Blatenský – (Jihlava, poč. 17. stol)
 Václav Svoboda – (Kopidlno, do roku 1613)
 Václav Lustig – (Chrastava, do roku 1759)
 Kristián Zaške – (Rychnov nad Kněžnou, katem 1745–1752)
 Michael Waxmann (Wachsmann) – (Jeseník, do roku 1646)
 Jiří Waller – (Jeseník, 1646–1684)
 Jakub Hay – (Šumperk, Velké losiny, známý také jako mistr Jokl, do roku 1700)
 Václav Šemfeld – Říčany
 Michael Oberreiter – Rychnov nad Kněžnou
 Václav Jaroš – Staré Město pražské (do roku 1610, mistr Jana Mydláře)
 Jan Beznosý – Malé Město pražské
Jáchym Špetle – Slaný (konec šestnáctého a počátek sedmnáctého století)
 Záviš Matěha – Chrudim (druhá polovina 16. století)
 Jan Růžička – Dobrovice-Chlum
 Jiří Celler – Nymburk
 Josef Nezbeda – Smiřice

Dánsko:
 Carl Peter Hermann Christensen
 Theodor Seistrup

Francie:
 Capeluche 15. století
 Charles Sanson 1675–1699 
 Charles Sanson ml. 1707–1726 
 Charles Jean-Baptiste Sanson 1739–c. 1778 
 Gibert Sanson – (popravčí mistr z Remeše, čestný kat pařížského Vikomství 1722–1757) 
 Charles-Henri Sanson 1788–1795 
 Henri Sanson 1795–1830 
 Henry-Clément Sanson 1830–1847 
 Charles-André Ferey 1847–1849 
 Jean-François Heidenreich 1849–1872 
 Nicolas Roch 1872–1879 
 Louis Deibler 1879–1898
 Simon Grandjean Paříž – do roku 1890 
 Anatole Deibler 1899–1939 
 Jules-Henri Desfourneaux 1939–1951 
 André Obrecht 1951–1976 
 Marcel Chevalier 1976–1981 
 
 Fernand Meyssonnier (francouzský Alžír)

Indie:
 Nata Mallick (Západní Bengálsko)  

Kanada:
 Arthur B. Englis

Německo:
 Franz Schmidt 1573–1617 (Nürnberg) 
 Johann Reichhart 1924–1946  

Rusko:
 Maljuta Skuratov
 Jakov Michajlovič Jurovskij 1918
 Vasilij Blochin
 Pjotr Ivanovič Maggo (Lubljanka)

Saúdská Arábie:
 Muhammad Saad al-Beshi 

Singapur:
 Darshan Singh 1959–2005 

Švédsko:
 Per Petter Christiansson Steineck 1864–1887 
 Albert Gustaf Dahlman 1887–1920 ij
 Pjotr Ivanovič Maggo (Lubljanka)

USA:
 John C. Woods
 Edwin Davis 1891–? (New York)
 John Hulbert 1913–1926 (New York)
 Robert Elliott 1926–1939 (New York)
 Joseph Francel 1939–1953 (New York)
 Dow Hover 1953–1963 (New York)
 Sam Cannon (Jižní Karolína) 
 George Maledon (Arkansas)

Vatikán:
 Giovanni Battista Bugatti 

 
Kati